

Religioni 
Geremia – profeta della Bibbia
Libro di Geremia – libro attribuito al profeta Geremia
Geremia d'Amchit – patriarca maronita
Geremia I – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Geremia II – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Geremia III – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Geremia IV – patriarca ecumenico di Costantinopoli

Altro 
Geremia – nome proprio di persona italiano
Geremia – statua di Donatello
Geremia – affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina
Geremia – personaggio del fumetto Alan Ford
 Geremia – famiglia nobile italiana